Salamander (von griechisch σαλαμάνδρα salamándra) steht für:

 Salamander, verschiedene Schwanzlurch-Arten
 Eigentliche Salamander, Schwanzlurch-Gattung
 Echte Salamander, Schwanzlurch-Familie 

Fahr- bzw. Flugzeuge
 Alvis Salamander, geländegängiges Schnelleinsatz- und Flugfeldlöschfahrzeug
 Heinkel He 162, deutsches Düsen-Jagdflugzeug im Zweiten Weltkrieg, Projektname Salamander
 KFNB Salamander, österreichische Güterzug-Dampflokomotive, siehe KFNB – Austria II bis Salamander
 NÖSBB Salamander, österreichischer Zahnradbahn-Triebwagenzug
 Sopwith Salamander, britisches Erdkampfflugzeug im Ersten Weltkrieg

Filme
 Salamander (Fernsehserie), belgische Fernsehserie
 Salamander, deutscher Spielfilm aus dem Jahr 2000, siehe Barbara Gebler #Salamander
 Salamander (Film), deutsch-sowjetischer Spielfilm vom Grigori Roschal aus dem Jahr 1929

Geografie
 Salamander Point, Landspitze von Bellingshausen Island, Südliche Sandwichinseln, Südatlantik
 Salamander Range, Gebirge im Viktorialand, Antarktika

Personen
 Rachel Salamander (* 1949), deutsche Literaturwissenschaftlerin

Produkte
 Altap Salamander, Dateimanager für Microsoft Windows
 Salamander (Küchengerät), Gerät mit sehr starker Oberhitze

Schiffe
 Salamander (Schiff, 1851), Aviso der preußischen Marine
 SMS Salamander (1860), Kanonenboot der Jäger-Klasse
 SMS Salamander (1861), Panzerschiff der Drache-Klasse der k.u.k. Monarchie
 Salamander (Schiff, 1883), Panzerkanonenboot der Wespe-Klasse
 SMS Salamander (Österreich), Minentender der österreichischen Marine

Sonstiges
 Salamander (Mythologie), mythologisches Wesen, Bewohner des Feuers
 Salamander (Ritual), Trinkritual in Studentenverbindungen
 Salamander (Wappentier), Wappentier in der Heraldik

Unternehmen
 Salamander (Schuhe), deutsches Schuhunternehmen
 Salamander Industrie-Produkte, deutscher Hersteller von Kunststoffprofilen und Lederfaserstoffen
 Salamander Software, britischer Hersteller und Publisher von Computerspielen in den 1980er-Jahren

Siehe auch:
 Der Salamander